Франсуа́ Берна́р Леписье́ (; 6 октября 1698, Париж, Королевство Франция — 17 января 1755, там же) — французский  и , академик (с 1740; ассоциированный член с 1734) и секретарь-историограф (с 1737) Королевской академии живописи и скульптуры в Париже; выдающийся мастер репродукционного эстампа первой половины XVIII века, партнёр живописца Жана-Симеона Шардена.

Биография 
Леписье был сыном писателя, но рано обнаружил талант к рисованию. В возрасте пятнадцати лет поступил в школу Дюшанжа (l’école de Duchange), изучал изобразительное искусство и литературу, читая древних и современных поэтов. Таким образом, он и далее сочетал в своём творчестве работу рисовальщика-гравёра и литератора.

В Англии вместе с Клодом Дюбоском и  выполнял гравюры по картонам Рафаэля «Деяния Апостолов», созданных для шпалер Сикстинской капеллы в Ватикане (в 1623 году они были приобретены наследным принцем, будущим английским королём Карлом I, и находились в то время в загородном дворце Хэмптон-Корт).

По возвращении во Францию, Леписье получил в 1737 году назначение секретарём-историографом в Академию живописи и скульптуры. Учился искусству гравирования у  и Жана Мариетта Старшего. С этого же года начал издание знаменитой серии очерков-биографий «История художников». В 1752 году опубликовал «Комментированный каталог живописных картин Короля» (Catalogue raisonné des tableaux du Roi), с историческими справками о каждой работе. Он также составил «Сборник жизнеописаний первых живописцев короля» (Recueil des vies des premiers peintres du roi), в который вошли всего пять жизнеописаний: Шарля Лебрена, Франсуа Депорта, Ноэля Куапеля, Пьера Миньяра и графа де Келюса.

7 января 1723 года Франсуа Бернар женился на Рене-Элизабет Марлье (1714—1773), дочери друга его отца, она также была художником-гравёром. Его сын Николя Бернар Леписье (1735—1784) — живописец, ученик отца и Карла Ван Лоо.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гравёры Франции
Художники-портретисты Франции